Železniki (gemeente), een gemeente in Slovenië 
 Železniki (Železniki) een plaats in de Sloveense gemeente Železniki
 Železniki (Metlika), een plaats in de Sloveense gemeente Metlika